Kruszyny peut désigner, en Pologne :

Toponymie
 Kruszyny, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Kruszyny, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.